Наполеоновские войны — под этим названием известны главным образом войны, которые велись против Наполеона Бонапарта разными государствами Европы, когда тот был Первым консулом и императором Франции (ноябрь 1799 — июнь 1815). В более широком смысле сюда относится и итальянская кампания Наполеона (1796—1797), и его египетская экспедиция (1798—1799), хотя их (особенно итальянскую кампанию) обычно причисляют к так называемым революционным войнам. Жертвами наполеоновских войн стали по меньшей мере 3 миллиона человек.

Переворот 18 брюмера VII года (9 ноября 1799 года) установил во Франции власть Наполеона как раз в то время, когда старая Европа находилась в полной дезорганизации: правительства были совершенно неспособны к совместным действиям и готовы были ради частных выгод изменять общему делу; повсюду царили старые порядки, и в администрации, и в финансах, и в армии — порядки, неэффективность которых обнаружилась при первом же серьёзном столкновении с более современной Наполеоновской Францией.

Всё это сделало Бонапарта владыкой материковой Европы. Ещё до 18 брюмера, будучи главнокомандующим Итальянской армией Наполеон начал передел политической карты Европы, а в эпоху своей экспедиции в Османский Египет и Сирию строил грандиозные планы относительно Востока. Став Первым консулом, он мечтал о том, чтобы в союзе с российским императором Павлом I выбить Великобританию с позиции, которую она занимала в Индии.

Но в 1801 году Павел I был убит в результате заговора, а Австрия, наиболее потерпевшая от ударов Франции вообще и от Бонапарта в частности, заключила в 1805 году союз с Великобританией; британский флот разгромил при Трафальгаре морские силы Франции; Наполеон вынужден был двинуть свою армию против Австрии. Этим определилось начало нового 10-летнего периода беспрерывных войн в Европе.

До 1812 года Наполеон вёл наступательные войны, одерживал решительные победы и последовательно нанёс сокрущающие удары Австрии и Пруссии, многочисленных правителей малых германских государств обратил в подвластных себе и создал несколько монархий, тесно связанных с Францией династическими интересами. В то же время французские войска вели упорную борьбу на Пиренейском полуострове, где Великобритания создала себе основание действий против Франции. Эта борьба поддерживалась без видимых успехов для обеих сторон, французские войска не в состоянии были справиться с народными ополчениями, поддержанными деньгами Великобритании и её небольшой армией.

В 1812 году Наполеон двинул против России более чем полумиллионное полчище из контингентов почти всех европейских государств, но потерпел поражение. После этого под главенством России народы Европы постепенно ополчились против Наполеона. Они осознали и усвоили новые начала военного искусства, вызванные к жизни Великой французской революцией, и прибегнули к тем же средствам, при помощи которых до сих пор торжествовал Наполеон. Наполеон долго и искусно сопротивлялся надвигавшейся со всех сторон грозной силе Шестой коалиции, но в итоге потерпел поражение.

Предыстория 

Получив власть (1799), Наполеон застал Францию изолированной, хотя противостоявшая ей коалиция и оказалась не особенно прочной. Французские войска отступили за Рейн; в Италии были потеряны все плоды прежних побед; Цизальпинская республика распалась, в Партенопейской республике произошла монархическая реставрация; Римская республика также пала. Только в Швейцарии дела французов шли лучше, и соединённой австро-русской армии не удалось вытеснить оттуда войска республиканцев.

Раздоры, возникшие между союзниками, повлекли за собой выход России из коалиции; император Павел I стал даже сближаться с Францией после того, как в ней «безначалие заменилось консульством», и Наполеон отпустил на родину русских пленных без выкупа, заново одетыми и вооружёнными. Едва Наполеон принял в свои руки правление, как обратился с публичным письмом к английскому королю и австрийскому императору, приглашая их прекратить борьбу и остановить кровопролитие; но они потребовали у Наполеона восстановления Бурбонов и возвращения Франции в прежние границы.

Отказ Австрии от мирного решения конфликта вынудил Наполеона предпринять наступление. Весной 1800 года французская армия вновь вторглась в Италию, причём во главе армии, вторгшейся через Сен-Бернар, стоял сам Первый консул. Победа при Маренго (14 июня) заставила Австрию заключить перемирие (в Алессандрии), вновь отдавшее Ломбардию в распоряжение Франции. Другая французская армия под предводительством Моро вторглась в Швабию и Баварию и после победы при Гогенлиндене (3 декабря) угрожала самой Вене. Австрия вынуждена была пойти на мир в Люневиле, 9 февраля 1801 года, подтверждавший кампо-формийские условия. Границами Франции были признаны Рейн и Эч; Ломбардия превратилась в Итальянскую республику. Имперские чины, терявшие земли на левом берегу Рейна, должны были получить вознаграждение за счёт секуляризованных церковных владений и упразднённых имперских городов. Люневильский мир открывал Наполеону возможность вновь распоряжаться по своему усмотрению в значительных частях Италии и Германии. Наполеон стал, в силу избрания созванными в Лионе представителями Итальянской республики, президентом этой республики, с весьма широкой властью, при чисто декоративной конституции, и получил право распоряжаться большим войском. Герцог моденский получил приращение своих владений; великий герцог тосканский отказался от своих итальянских владений, и Тоскана, с титулом Королевство Этрурия, отдана была герцогу пармскому.

В Германии так называемым «заключительным постановлением Имперской депутации» 28 февраля 1803 года было проведено, после настоящего торга немецкими епископствами, аббатствами и вольными городами, новое распределение земельных владений. Руководящая роль в этом принадлежала Первому консулу; особенно много выиграла Бавария, заключившая с Францией тесный союз. Увеличены были владения маркграфа баденского, возведённого вместе с тем в сан курфюрста. Вознаграждены были за потери и получили большие приращения к своим прежним владениям Вюртемберг, Гессен-Кассель (оба сделаны курфюршествами), Гессен-Дармштадт, Нассау, Ганновер и др. княжества. Из духовных владений уцелело только одно, сильно урезанное, — архиепископство майнцское; из полусотни имперских городов сохранили своё прежнее положение лишь шесть — Гамбург, Бремен, Любек, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг и Аугсбург.

Кроме немецких держав и России, с Францией примирились также Испания и Португалия, а в 1802 году, по Амьенскому миру — и Англия. Однако этот последний мир был вскоре нарушен.

Начало наполеоновских войн 

Англия весной 1803 года расторгла мирный договор и объявила Франции войну, тем самым вновь нарушив хрупкий мир, ненадолго установившийся в Европе. В мае 1803 года Первый консул двинул французскую армию к Везеру, чтобы захватить принадлежавший английскому королю Ганновер; в июне курфюршество было уже во власти Франции вследствие трусости местного управления, поспешившего заключить с Первым консулом договор, по которому французская армия могла занять всю страну до Эльбы, а ганноверское войско должно было быть распущено.

Третья коалиция (1805) 

Смерть герцога Энгиенского, предшествовавшая принятию Наполеоном императорской короны, и усиление влияния Франции в Италии, Германии, Испании и Голландии сильно встревожили и другие державы. Итальянская республика была превращена в королевство, а королём провозглашён Наполеон, короновавшийся в Милане в марте 1805 г. железной короной. С Испанией он заключил очень тесный союз, по договору которого стороны обязывались помогать друг другу деньгами, а при военном вторжении — флотом и армией. В Голландии Наполеон постепенно подготавливал введение монархии в пользу одного из своих братьев.

Английский премьер-министр Уильям Питт опасаясь, что Наполеон с армией, сосредоточенной в Булоне, форсирует Ла-Манш и атакует остров, интригами и уговорами, а также колоссальными денежными вложениями привлёк на свою сторону очень влиятельных союзников с континента. К Англии примкнули Россия, Австрия, Швеция и Неаполь. Сформировав мощную коалицию против Франции, Англия обязывалась выплачивать своим союзникам денежные субсидии (за каждые 100 000 солдат — по 1 250 000 фунтов стерлингов).

Новая коалиция старалась привлечь на свою сторону и Пруссию, но та колебалась и предпочла остаться нейтральной, на всякий случай, однако, вооружившись; своим двусмысленным поведением она навлекла на себя неудовольствие Императора французов.

Союзники разработали план, по которому более полумиллиона солдат должны были атаковать Францию по четырём направлениям. Основной удар должна была нанести объединённая русско-австрийская армия под предводительством генерала Кутузова. Эта армия должна была пройти через южно-германские земли и вторгнутся в центр Франции.

Положение Наполеона казалось безнадёжным, у него не было столь огромного войска и необходимых ресурсов. Однако отложив план вторжения в Англию, Бонапарт с привычной для себя энергией и энтузиазмом начал реализацию нового плана кампании. Булонский лагерь в кратчайшие сроки был свёрнут, и Великая армия двинулась к восточной границе. Благодаря особым мерам, принятым Наполеоном, были распущены слухи и дезинформация о том, что якобы армия ещё стоит у Ла-Манша; Бонапарт также запретил газетам публиковать информацию о передвижениях войск и закрыл границы государства. Уже 25 сентября 1805 г. армия развернулась на рубеже Рейна, пройдя более пятисот километров за 28 дней. В Страсбурге Наполеон, получив сведения о передвижениях неприятельских войск, замечает, что авангард Австрийской армии для овладения господствующей в Баварии крепости Ульм, необъяснимо далеко выдвинулся на запад, значительно отдаляясь от главных сил. Заручившись обещанием помощи со стороны южногерманских князей, Наполеон неожиданно двинул свои войска в Германию, где часть их прошла через владения нейтральной Пруссии, и где они были усилены вспомогательными корпусами Бадена, Вюртемберга, Баварии, Гессена, Нассау и др. Совершив блистательный и обескураживающий манёвр, Бонапарт окружил своими корпусами австрийцев. 20 октября семидесятитысячная австрийская армия, запертая в Ульме и отрезанная от сообщения с Веной, капитулировала после битвы под Ульмом. Этот громадный успех Наполеона омрачился знаменитой Трафальгарской победой (21 октября) английского флота над испано-французским.

Между тем Пруссия, раздражённая нарушением её нейтралитета, примкнула к коалиции, но слишком поздно. 13 ноября французы овладели Веной и оттеснили австрийские и русские войска в Моравию, где 2 декабря, в годовщину коронации Наполеона, произошла знаменитая «битва трёх императоров» под Аустерлицем. Победа французов была полная, объединённая русско-австрийская армия под командованием Кутузова была разгромлена Наполеоном. На следующий день император Франц шокированный результатами сражения, прибыл в ставку Бонапарта. Обещая никогда больше не вступать с Францией в войну, он униженно просил у Наполеона перемирия, на которое победитель великодушно согласился. А между тем, император Александр со своей разбитой армией позорно отступал из Австрии к границам России. Триумфальная победа французов потрясла всю Европу.

Тем временем в Англии с нетерпением ждали известий из Европы, предвкушая победу коалиции. Вскоре в Англию прибыли роковые вести о разгроме союзной армии. Узнав о поражении под Аустерлицем, Уильям Питт произнёс пророческие слова: «Сверните эту карту Европы, она нам не понадобится ещё 10 лет». Новость о поражении союзников сразила британского премьер-министра, нанеся страшный удар по его организму; вскоре главный спонсор коалиции Уильям Питт скончался. Таким образом третья анти-французская коалиция европейских держав окончила своё существование.

4 (26) декабря Австрия заключила с Францией Пресбургский мир, лишавший монархию Габсбургов владений в юго-западной Германии, Тироля и Венецианской области (первые были разделены между Баденом и Вюртембергом, Тироль присоединён к Баварии, Венецианская область — к Итальянскому королевству), окончательно упразднявший Священную Римскую империю и предоставлявший королевские короны Неаполя и Голландии братьям Наполеона.

В промежуток между Аустерлицкой победой и Пресбургским миром Наполеону удалось склонить на сторону Франции посланного к нему прусским королём уполномоченного Гаугвица, который не только не решился после Аустерлица предъявить победителю требования своего правительства, но даже без его согласия заключил с Наполеоном договор в Шёнбрунне (15 декабря). Пруссия вступила в союз с Францией, отдала ей часть герцогства Клевского на правом берегу Рейна с крепостью Везелем и отказалась от франконских княжеств; вместе с тем она обязалась не допускать англичан в свои порты, за что получила Ганновер. Прусский король согласился на эту сделку, но занимая Ганновер, он объявил, что берёт его лишь под свою охрану до заключения всеобщего мира. Такое заявление возмутило Наполеона, видевшего в нём намерение Фридриха-Вильгельма III не отделяться окончательно от коалиции.

Бавария стала королевством, новый король выдал свою дочь замуж за пасынка Наполеона — принца Евгения Богарне. Вюртемберг тоже был превращён в королевство, и через некоторое время на вюртембергской принцессе женился брат Наполеона Иероним. Увеличился и Баден, ставший великим герцогством; внук великого герцога вступил в брак со Стефанией Богарне, племянницей императрицы Жозефины. Из Берга, уступленного Баварией, и Клёве, приобретённого от Пруссии, Наполеон создал новое великое герцогство для своего зятя Мюрата. Невшатель, князем которого с 1707 г. был король прусский, был пожалован маршалу Бертье. Дядя Наполеона кардинал Феш был объявлен коадъютором и преемником архиепископа майнцского, имперского архиканцлера. Австрия приобрела зальцбургское архиепископство, взамен которого бывший великий герцог тосканский получил Вюрцбург. Эти перемены сопровождались в Баварии, Вюртемберге, Бадене и др. государствах крупными изменениями и во внутренних отношениях — устранением средневековых земских чинов, отменой многих дворянских привилегий, облегчением участи крестьян, усилением веротерпимости, ограничением власти духовенства, уничтожением множества монастырей, разного рода административными, судебными, финансовыми, военными и учебными реформами, введением кодекса Наполеона.

12 июля 1806 г. между Наполеоном и многими германскими государями (Бавария, Вюртемберг, Баден, Дармштадт, Клёве-Берг, Нассау и др.) был заключён договор, по условиям которого эти государи вступали между собой в союз, получивший название Рейнского, под протекторатом Наполеона и с обязанностью держать для него шестидесятитысячное войско. Образование союза сопровождалось новой медиатизацией, то есть подчинением мелких непосредственных (immediat) владетелей верховной власти крупных государей. Медиатизация 1806 г. произвела в Германии такой же эффект, какой в 1802—1803 гг. произвела секуляризация: Париж снова стал центром раздачи всяких милостей, где немецкими князьями пускались в ход все возможные средства, одними — для предотвращения своей медиатизации, другими — для медиатизации в свою пользу чужих владений.

Лигурийская республика (Генуя) и королевство Этрурия были присоединены к Франции. На следующий же день после заключения Прессбургского мира Наполеон простым декретом объявил, что «династия Бурбонов в Неаполе перестала царствовать» за то, что Неаполь, вопреки прежнему договору, примкнул к коалиции и дозволил высадку войска, прибывшего с англо-русским флотом. Движение французской армии на Неаполь заставило тамошний двор бежать в Сицилию, и Наполеон пожаловал захваченное им Неаполитанское королевство своему брату Жозефу. Беневент и Понтекорво были отданы на правах ленных герцогств Талейрану и Бернадотту. В бывших владениях Венеции Наполеон также учредил значительное количество ленов, которые были соединены с герцогским титулом, давали большие доходы и жаловались французским сановникам и маршалам. Сестра Наполеона Элиза (по мужу Баччиокки) ещё раньше получила Лукку, потом Массу и Каррару, а по уничтожении королевства Этрурии была назначена правительницей Тосканы. Другой своей сестре, Паулине Боргезе, Наполеон также дал владение. В королевстве Италийском, Лукке, Тоскане и Неаполе были введены многие французские порядки. В Голландии воцарился брат Наполеона Людовик.

Четвёртая коалиция (1806—1807) 

Франция становилась всё сильнее, баланс сил в Европе рушился. После мира с Австрией Бонапарт начинает переговоры о мире с Россией и Англией. Но несмотря на стремление Наполеона к миру, переговоры не приносили результатов и заходили в тупик, так как униженные аустерлицким поражением участники третьей коалиции, не желали вести себя как проигравшие. Европейские монархи не могли смириться с триумфом Наполеона и доминированием Французской республики в Европе, поэтому дипломатическая обстановка к осени 1806 года накалялась. В Париж начали поступать тревожные сведения из Берлина. В Пруссии начался патриотический и военный подъём, который захлестнул всю страну; а король, правительство и военное командование вновь взяли курс на сближение с Лондоном и Петербургом.

Русский император Александр желал взять реванш за Аустерлиц и всячески подталкивал прусского короля к войне, обещая любую всевозможную поддержку, только бы Пруссия начала войну. Пруссия была недовольна и замаскированным присоединением Голландии. Наконец, в Берлине узнали ещё, что сделав попытку мирных переговоров с Англией, Наполеон выразил готовность возвратить ей Ганновер, на который Пруссия смотрела уже как на своё достояние. Однако несмотря на тревожные вести из Берлина, Наполеон по-прежнему надеялся на благоприятный исход переговоров, не желая новой войны. Однако надежды на мир рухнули, когда 15 сентября 1806 года Англия, Россия и Пруссия образовали четвёртую антифранцузскую коалицию. Англия вновь выступила спонсором живой силы коалиционеров.

Прусский король решился на ультиматум, требуя очистить от французских войск южную Германию и распустить Рейнский союз в течение десяти дней. Также Пруссия дала согласие на образование «Северного союза». Наполеон отверг этот ультиматум и приказал остановить отступление армейских корпусов, возвращающихся во Францию.

Мобилизационные силы Пруссии были велики и достигали 250 000 солдат. Однако к осени 1806 года пруссаки могли выставить лишь 170 000 человек, которые были сформированы в три армии. У Наполеона под командованием находилось 180 000 человек, поэтому он решил перейти в наступление и атаковать.

В первой же битве (при Зальфельде, 10 октября 1806 г.) пруссаки потерпели поражение, за которым через несколько дней (14 октября) последовал полный разгром сразу в двух битвах — при Йене и Ауэрштедте. Во время сражения при Ауэрштедте погиб герцог Брауншвейгский, главнокомандующий Прусской армии. Прусский король не решился взять командование на себя в этот критический момент. Эти победы отдали во власть Наполеона всю Германию вплоть до Эльбы. Прусский король бежал к восточным границам, и фактически после этого великая прусская армия перестала существовать. Через две недели после йенской победы Наполеон вступил в Берлин (27 октября), где он издал знаменитый берлинский декрет о континентальной блокаде. Вскоре после этого сдались Штетин, Кюстрин, Магдебург. Курфюрст гессенский, бывший в союзе с Пруссией и думавший спасти себя нейтралитетом, вынужден был бежать из своих владений. Мекленбург и Ольденбург также были заняты французами. Саксонский курфюрст Фридрих-Август получил королевский титул и присоединился к Рейнскому союзу (в первой половине декабря), вместе с другими саксонскими герцогами. Из Кёнигсберга, куда удалился прусский двор, Фридрих-Вильгельм III умолял Александра прийти на помощь и поскорее вступить в войну. В помощь Россия отправила две армии, чтобы помешать переправиться французам через Вислу. Наполеон обратился к полякам с воззванием, приглашавшим их к борьбе за независимость. 2 января 1807 г. он беспрепятственно вступил в Варшаву. Целый ряд упорных битв на Висле ознаменовал зиму 1806—1807 гг.; из них сражение при Прейсиш-Эйлау не доставило Наполеону того блестящего успеха, который до тех пор сопутствовал его оружию. После занятия французами Данцига (24 мая 1807) и ещё одного разгромного поражения русских под Фридландом (14 июня), французы занимают Кёнигсберг и даже угрожают русской границе; 7—9 июля состоялся Тильзитский мир, сопровождавшийся встречей французского и русского императоров в павильоне посреди реки Неман.

По условиям Тильзитского договора Пруссия лишилась половины своих владений. Из польских земель, доставшихся Пруссии по второму и третьему разделам Речи Посполитой, было создано Великое герцогство Варшавское. Наполеон, не желавший вражды с Россией, как акт доброй воли передал ей Белостокскую область. У Пруссии были отняты все её владения между Рейном и Эльбой, в соединении с курфюршеством Гессенским, Брауншвейгом и южным Ганновером образовавшие королевство Вестфальское, во главе которого был поставлен брат Наполеона, Иероним, тоже примкнувший к Рейнскому союзу. Кроме того, Пруссия должна была выплатить огромную контрибуцию, содержать до окончательной выплаты за свой счёт французские гарнизоны и соблюдать условия, выгодные Франции (насчёт, например, военных дорог). После этой войны Наполеон стал полным властелином Германии. Во многих местах вводились французские порядки, бывшие плодом революции и организаторской деятельности Наполеона, благодаря которым деспотизм местных правителей стал ослабевать. Город Эрфурт после Тильзитского мира Наполеон оставил за собой как сборный пункт для войск Рейнского союза. Соглашаясь на то, чтобы Франция господствовала на Западе, император Александр I желал такого же господства на Востоке. Создавался союз двух императоров против Англии, торговле которой Наполеон стремился нанести удар континентальной системой. Обе державы обязались потребовать от Швеции, Дании и Португалии, действовавших до тех пор в согласии с Англией, присоединения к континентальной системе. На это Англия ответила приказами своему флоту о захвате нейтральных кораблей, выходивших из портов Франции или союзных с нею государств.

Швеция была одним из наиболее упорных членов антифранцузской коалиции; король шведский Густав IV, преданный делу Бурбонов, даже не хотел признавать за Бонапартом императорского титула. Оставленная союзниками, Швеция после Тильзитского мира не в состоянии была защищать свои владения в северной Германии; они были заняты французами. А в 1808 году Россия объявила Швеции войну и вторглась на её территорию, оккупировав Финляндию. Во время войны государственный сейм Швеции возвёл на престол дядю Густава IV под именем Карла XIII, а в преемники ему избрал Бернадота. При новом короле Швеция примкнула к континентальной системе.

Дания думала соблюдать нейтралитет, между тем как и Франция, и Англия хотели привлечь её на свою сторону: весь вопрос состоял в том, будут ли английские корабли иметь свободный проход через Зунд. Англия, желая опередить противника, силой захватила Зунд, бомбардировала Копенгаген и завладела датским флотом и военными запасами. После этого Дания, оскорблённая агрессией Англии, объявила ей войну и также присоединилась к континентальной блокаде.

В 1807 г. при поддержке Испании, бывшей в союзе с Францией с 1796 года, Наполеон потребовал от лиссабонского правительства присоединиться к континентальной системе. Так как в Лиссабоне не соглашались на это требование, считая англичан своими союзниками и давними друзьями португальского народа, Наполеон решил отправить армейский корпус под командованием Жюно надавить на правительство. Однако, узнав о приближении французов, королевский двор Португалии и король, в страхе за свою жизнь, бежали в Бразилию. Вскоре Жюно мирно занял Лиссабон и стал ожидать приказов из Парижа. Тем временем Наполеон и испанский монарх составили договор о разделе Португалии с её колониями, и 18 ноября 1807 г. «Монитёр» объявил, что «Браганцский дом перестал царствовать».

К 1807 году Испания уже не была одной из великих европейских держав, её слава давно угасла, а страна переживала тяжёлый кризис во всех сферах. В государстве до сих пор работали архаичные законы средневековья и действовала святая инквизиция. На троне находился слабый король, который зависел от жены, а страной фактически правил её любовник Мануэль Годой. Его вмешательство во внутренние дела Испании только усугубляли положение в стране. Тогда Наполеон решил взять ситуацию в свои руки и пригласил королевскую семью во Францию. Король и император встретились в Байонне, где Карл IV подписал акт отречения в пользу Жозефа Бонапарта. Вслед за этим была парафирована Байоннская конституция, на основе французской, ставшая первой испанской конституцией. Таким образом, на испанский трон Наполеон посадил своего старшего брата Жозефа, передав принадлежавшее последнему Неаполитанское королевство своему зятю Мюрату (1808).

В феврале 1808 г. французские войска окончательно заняли Рим, который вместе с Папской областью был несколько позже присоединён к Франции.

17 сентября — 14 октября 1808 г. в Эрфурте состоялась знаменитая встреча французского и русского императоров, которая должна была послужить наглядным доказательством их дружбы. На эрфуртском съезде государи Рейнского союза раболепствовали перед Наполеоном. В Эрфурте был ещё раз закреплён Тильзитский союз, и оба императора обязались не заключать мира с общими врагами без обоюдного согласия. Решено было, кроме того, обратиться к Англии с предложением мира, на основе удержания договаривающимися сторонами тех владений, какие будут в их руках в момент заключения мира. Англия отвергла это предложение и стала поддерживать вспыхнувшее в Испании восстание, заставившее Наполеона лично предпринять зимой 1808 г. поход против восставших.

Пятая коалиция (1808—1809) 

Между тем Австрия под влиянием примера, поданного Испанией, где шла народная и партизанская война, решилась попытать счастья в новой войне. После реформирования армии по примеру французской австрийский император, нарушив данное им обещание не воевать с Наполеоном, в апреле 1809 года объявил новую войну и двинул все военные силы на Баварию, Италию и на Великое герцогство Варшавское. Однако Наполеон был готов к такому повороту событий и при поддержке войск Рейнского союза отразил нападение и в середине мая был уже в Вене. Монархия Габсбургов, по-видимому, должна была разрушиться: венгры уже приглашались к восстановлению своей былой самостоятельности и избранию нового короля. Вскоре французы переправились через Дунай и одержали блистательную победу 5—6 июля при Ваграме, за которой последовало Цнаймское перемирие (12 июля), бывшее преддверием Венского или Шёнбрунского мира (14 октября). Австрия потеряла Зальцбург и некоторые соседние земли — в пользу Баварии, западную Галицию и часть восточной Галиции с Краковом — в пользу Великого герцогства Варшавского и России и, наконец, земли на юго-западе (часть Каринтии, Крайну, Триест, Фриуль и т. п.), составившие вместе с Далмацией, Истрией и Рагузой владение Иллирию под верховной властью Наполеона. Вместе с тем венское правительство обязалось вторично примкнуть к континентальной системе. Эта война ознаменовалась народным восстанием в Тироле, который, по заключении Венского мира, был усмирён и разделён между Баварией, Иллирией и королевством Италийским.

16 мая 1809 года в Шёнбрунне Наполеон подписал декрет, которым отменялась светская власть папы: Церковная область была присоединена к Франции, Рим был объявлен вторым городом империи.

В июле 1810 года Наполеон, недовольный своим братом Людовиком, слабо соблюдавшим континентальную систему, присоединил Голландию к Франции; присоединены были также Гамбург, Бремен и Любек, герцогство Ольденбургское и другие земли между Эльбой и Рейном, а также швейцарский кантон Вале с горной дорогой через Симплон.

Могущество Первой Империи 

Французская империя достигла наибольших размеров и вместе с вассальными и союзными государствами включала в себя почти всю Западную Европу. В её состав входили, кроме Франции, Бельгия, Голландия и полоса северной Германии до Балтийского моря, с устьями Рейна, Эмса, Везера и Эльбы, так что французская граница лишь на двести вёрст отстояла от Берлина; далее, весь левый берег Рейна от Везеля до Базеля, некоторые части теперешней Швейцарии, наконец, Пьемонт, Тоскана и Папская область. Часть северной и средней Италии составляла королевство Италийское, где государем был Наполеон, а дальше, по другую сторону Адриатического моря, на Балканском полуострове, находилась принадлежавшая Наполеону Иллирия.

Как бы руками, двумя длинными полосами и с севера, и с юга империя Наполеона охватывала Швейцарию и Рейнский союз, в центре которого французскому императору принадлежал город Эрфурт. Сильно урезанные Пруссия и Австрия, граничившие с Рейнским союзом и Иллирией, имели: первая — на восточной своей границе, вторая — на северной Великое герцогство Варшавское, состоявшее под протекторатом Наполеона и выдвинутое как французский аванпост против России. Наконец, в Неаполе царствовал зять Наполеона, Иоахим I (Мюрат), в Испании — его брат Жозеф. Дания с 1807 г. была в союзе с Наполеоном. Соперницами Франции оставались только Англия и Россия, одна на море, другая на суше. Англия, сильная своим флотом, продолжала вести борьбу с Наполеоном.

В целом же политика Наполеона способствовала росту промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранению и умножению богатства, хотя очень много средств уходило на военные цели. В 1804 г. во Франции был принят «Гражданский кодекс» (свод законов), который предусматривал защиту собственности, крупной и мелкой, от любых посягательств. Впоследствии он служил образцом для законодателей всех стран Европы. Безусловно, создание гражданского кодекса стало событием общеевропейского масштаба и обусловило широкое распространение французского законодательства. Некоторые называют его «кодексом современного цивилизованного мира», полагая, что Франция «своим гражданским кодексом установила лучшую форму общественного строя». Таким путём Франция вознаградила человечество за кровь, пролитую во время войны, и несколько компенсировала зло, причинённое современному поколению, теми огромными благами, которые она обеспечила грядущим поколениям. В то же время владычество Наполеона революционировало Европу, и в этом смысле Наполеон был главным идейным продолжателем Великой французской революции.

Завоевание британцами французских колоний 
Уже 17 октября 1802 году британское правительство послало в Вест-Индию, голландскую Гвиану и на мыс Доброй Надежды приказание не сдавать французам и нидерландской Батавской республике отнятых от них в предыдущую войну колоний. Когда это приказание дошло до мыса Доброй Надежды, он уже был сдан нидерландцам, но командир британского корабля, привезший приказание, сумел хитростью вновь овладеть укреплениями.

В мае 1804 года британская эскадра овладела голландской Гвианой.

В январе 1806 года британцы окончательно завладели мысом Доброй Надежды. Затем, вследствие союза Испании с Францией, британцы вторглись в испанское вице-королевство Рио-де-Ла-Плата и захватили Буэнос-Айрес, но через несколько месяцев они были изгнаны местным населением. В следующем году они снова появились и были разбиты под городом, заперты в монастырь и были вынуждены капитулировать.

В 1808 году британцы овладели в Вест-Индии французскими островами Дезирад и Мари-Галант (около острова Гваделупы), но попытка их занять остров Сен-Мартен потерпела неудачу.

В январе 1809 года британцы и союзные им португальцы овладели французской Гвианой, 24 февраля , а 7 июля, наконец, . В июле 1809 года британцы овладели французским Сенегалом.

6 февраля 1810 года британская эскадра овладела Гваделупой, 9 июля 1810 года британская эскадра , а 14 августа британцы овладели островком Пасс, который защищал подход к Гран-Порту на Иль-де-Франсе. 3 декабря 1810 года .

В августе 1811 года британские войска высадились на Яве, в Нидерландской Ост-Индии, которая после включения Нидерландов в состав наполеоновской империи в 1810 году стала французской колонией. Генерал-губернатор Ян Виллем Янсенс в течение нескольких недель оказывал сопротивление, опираясь на голландские, французские и туземные подразделения, однако после поражения был вынужден капитулировать.

Отечественная война (1812) и Шестая коалиция (1813—1814) 

С 1812 года начинается упадок военного могущества Наполеона, подготовленный неудачами французского оружия в Португалии и Испании (см. война на Пиренейском полуострове). Русская кампания 1812 года, в которой Наполеон потерял свою армию, дала странам Европы возможность вновь напасть на уже ослабленную Францию. Мощнейшая шестая коалиция обрушилась на обескровленную армию Бонапарта. Используя многочисленные людские ресурсы, союзники с огромным трудом сумели вытеснить Наполеона из Германии (1813). Далее война продолжилась на территории Франции, и после предательства маршала Мармона, позволившего вступить армии неприятеля в Париж, Наполеон добровольно подписал акт отречения (1814).

Седьмая коалиция (1815) 

Заключительным эпизодом наполеоновских войн был поход эпохи «Ста дней» со знаменитой битвой при Ватерлоо. Итогом этих войн стало подписание Парижского мирного договора, закончившего эпоху Первой империи.

Итоги

Статистика наполеоновских войн 1800—1815 гг

Основные события периода наполеоновских войн

Сражения 

 Битва при Маренго
 Франко-испано-португальская война
 Ульмское сражение
 Трафальгарская битва
 Сражение при Аустерлице
 Битва при Йене и Ауэрштедте
 Сражение при Голымине
 Русско-прусско-французская война
 Сражение под Прейсиш-Эйлау
 Сражение при Гуттштадте
 Битва при Фридланде
 Мадридское восстание
 Сражение при Байлене
 Сражение при Ваграме
 Бой у города Вилькомир
 Взятие Кайенны (1809)
 Сражение под Городечно
 Смоленское сражение
 Бородинское сражение
 Тарутинский манёвр
 Сражение под Малоярославцем
 Сражение под Вязьмой (1812)
 Сражение на Березине
 Сражение при Лютцене (1813)
 Сражение при Бауцене
 Битва народов
 Взятие Данцига
 Шестидневная война Наполеона
 Взятие Парижа (1814)
 Битва при Ватерлоо

Договоры 
 Люневильский мирный договор
 Бадахосский мирный договор
 Амьенский мир
 Пресбургский мирный договор
 Тильзитский мир
 Таурогенская конвенция
 Рейхенбахские конвенции
 Парижские мирные договоры 1814 года и 1815 года
 Венский конгресс

См. также 
 Великие офицеры империи
 Мировая война

Примечания

Литература 
 Богданович М. И. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I. — : Кучково поле, 2014. — 560 с. — ISBN 978-5-9950-0431-8.
 
 
 Телеграф «Вокруг Света»: Третья мировая война 1812 года.
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны Императора Александра с Наполеоном в 1805 году.
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны Императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах.
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Францию в 1814 году: В 2-х частях. — , 1845.
 
 Жомини. Политическая и военная жизнь Наполеона: Книга, посвящённая военным кампаниям Наполеона до 1812 года.
 Шаррас Ж.-Ф. История кампании 1815 года. Ватерлоо. — : Кучково поле; Императорское русское историческое общество, 2015. — 464 с. — ISBN 978-5-9950-0504-9.

Ссылки 

 
 Список всех сражений Наполеона Бонапарта
 статья «Наполеоновские войны» в «Энциклопедии Кругосвет»
 Раздел о наполеоновских войнах на сайте о военной истории

Войны Российской империи
Войны в Европе